Xavier Blond (1965) – sciatore francese
 Xavier Blond (1967) – rugbista francese